Колискова — жанр народної родинної лірики, специфічний зміст і форма якої функціонально зумовлені присиплянням дитини в колисці. 
 «Колискова» — анімаційний фільм 1984 року студії Київнаукфільм, режисер — Ірина Гурвич.